2 miejscowości w Polsce:

 Bitkowo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. gołdapskim, w gminie Gołdap
 Bitkowo – wieś w woj. podlaskim, w pow. suwalskim, w gminie Filipów